Колхоф () — нидерландская фамилия. Известные носители:
 Колхоф, Уэсли (род. 1989) — голландский теннисист.
 Колхоф, Юрри (1960—2019) — голландский футболист и тренер.